Siddharth, film indien de Richie Mehta (2013).
 Siddharth Suryanarayan, acteur indien, né en 1979.